

Населені пункти та їхні частини
 Ліпіче — село в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпіче — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпіче — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ліпіче — частина села Новіни в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпіче — лісова осада в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки